Dret: 
 Document legal
 Document públic
 Espanya: Document Nacional d'Identitat
 Informàtica: Fitxer informàtic
 Document electrònic, document que ha de ser interpretat mitjançant un reproductor.